Esquay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Esquay-sur-Seulles, Normandie, Département du Calvados, 
 Esquay-Notre-Dame, Normandie, Département du Calvados,